

Patronymes 
Beloborodov (masculin ; ) ou Beloborodova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Beloborodov (1891-1938), homme politique soviétique
 Maria Beloborodova (1986-), joueuse de volley-ball russe

Patronyme russe